Sven Neuhaus (Essen, 1978. április 4. –) egykori német labdarúgó. 2014-ben vonult vissza a Hamburger SV együttesétől.

Pályafutása 
1983-ban Borussia Byfang csapatában kezdet ismerkedni a labdarúgással, ahol 1990-ig volt. Ezek után a Schwarz-Weiss Essen játékosa 4 évig volt, majd a Fortuna Düsseldorf akadémiájára került. Itt lett profi játékos, majd 2001-ben a Greuther Fürth csapatába igazolt. Itt 57 Bundesliga 2 mérkőzésen védett. 2006-ban az FC Augsburg játékosa lett, ahol Simon Jentzsch érkezése után 2009-ben elhagyta a klubot. Miután elhagyta a klubot 2 éves szerződést kötött az alacsonyabb osztályban szereplő RB Leipzig csapatával. 2011. június 30-ig szólt a szerződése, amit később sem újítottak meg.

2011. augusztus 25-én a Hamburger SV bejelentette, hogy 1 évre szerződtették Neihaust. A klubnak nem csak játékosa lett, hanem Jaroslav Drobný és Tom Mickel kapusedzőjeként is tevékenykedett. A tartalékcsapatban is pályára lépett 11 alkalommal. 2012. április 21-én debütált a Bundesligában a Hamburger SV színeiben az 1. FC Nürnberg elleni mérkőzés 23. percében csereként, miután Drobný megsérült a mérkőzésen. A szezon végén lejáró szerződését a klub meghosszabbította 1 évvel, majd újabb 1 évvel. 2014. június 30-án lejárt a szerződése és visszavonult az aktív labdarúgástól.

Statisztika

Források

Külső hivatkozások 
  
 Adatlapja a Fussballdaten-en
 Adatlapja a Transfermarkt-on

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
1978-ban született személyek
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
A Hamburger SV labdarúgói
Élő személyek